Arafat steht für:

 ʿArafāt, eine Ebene in der Nähe von Mekka, in der das zentrale Ritual der islamischen Haddsch-Wallfahrt stattfindet

Arafat ist der Familienname folgender Personen:

 Fathi Arafat (1933–2004), palästinensischer Mediziner
 Jassir Arafat (1929–2004), palästinensischer Politiker
 Marwan Arafat (1945–2012), syrischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Musa Arafat (1941–2005), Leiter des palästinensischen Militärgeheimdienstes
 Raed Arafat (* 1964), palästinensischer Arzt in Rumänien, Leiter des SMURD

Arafat ist der Künstlername von:

 DJ Arafat (1986–2019), ivorischer Musiker